Владимир Николаевич Егин () — советский и узбекский . Международный мастер (1995), мастер спорта СССР по шахматам (1979).

Тренер ФИДЕ (2012).

Победитель чемпионата Узбекской ССР по шахматам 1979 года (12,5 очков из 17).

Чемпион Узбекистана 2004 и 2007 гг. В 2007 г. набрал 9,5 очков из 13, вместе с Тимуром Гареевым и Антоном Филипповым. Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана 2009 года.

В составе сборной Узбекистана участник шахматных олимпиад, командного первенства мира и командного первенства Азии 1998 г.

Максимальный рейтинг — 2476 (январь 2002).

Спортивные результаты

Примечания

Источники 
 Vladimir Egin на сайте Chess-db.com

Ссылки 
 
 Партии Владимира Егина в базе Chessgames (другая страница)

Шахматные тренеры Узбекистана